Antoine-Michel Filhol, marchand d’estampes et graveur français ;
 Edmond Filhol de Camas, homme politique français ;
 Édouard Filhol, scientifique et homme politique français ;
 Élisabeth Filhol, écrivaine française.
 Henri Filhol, paléontologue et spéléologue français ;
 Jean Edmond Filhol de Camas, général français ;
 Jean-Gilles Filhol-Camas, officier de marine français ;

Autres 
 Gorfou de Filhol, sous-espèce du Gorfou sauteur.

Lien externe 
 
Patronyme occitan